Toutatis kan verwijzen naar:

De planetoïde Toutatis
De Gallische god Teutates, ook wel Toutatis.